North Hudson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Hudson (New Jersey)
 North Hudson (New York)
 North Hudson (Wisconsin)